Denumirea de Enevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Enevo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Enevo, un sat în comuna Novi Pazar, regiunea Șumen.